Бабицький — прізвище.

Відомі носії:
 Бабицький Костянтин Йосипович (1929—1993) — російський лінгвіст, правозахисник, учасник дисидентського руху в СРСР, бард.
 Бабицький Фома (?—1921) — учасник махновського руху на Донбасі 1920—1921 рр.